The Boaster – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Boaster – film del 1926 diretto da Duke Worne